Regentschap Asahan, regentschap op Sumatra, Indonesië
Sultanaat Asahan, voormalig sultanaat op Sumatra, Indonesië
Asahan (plaats), plaats in Lampung, Sumatra, Indonesië
Asahan, rivier in Sumatra, Indonesië
PSSA Asahan, voetbalclub in Asahan
PS Bintang Jaya Asahan, voetbalclub in Asahan

Plaats
Pekan Asahan, plaats in de staat Malakka, Maleisië

Plaatsen in Indonesië
Asahan Mati, plaats in het regentschap Asahan op Sumatra, Indonesië 
Bagan Asahan, plaats in het regentschap Asahan op Sumatra, Indonesië
Bagan Asahan Baru, plaats in het regentschap Asahan op Sumatra, Indonesië  
Bagan Asahan Pekan, plaats in het regentschap Asahan op Sumatra, Indonesië 
Lhok Asahan, plaats in Atjeh Timur op Sumatra, Indonesië
Pasi Kuala Asahan, plaats in Atjeh Seletan op Sumatra, Indonesië
Tulung Asahan, plaats in de provincie Lampun, Indonesië 
Ujung Padang Asahan, plaats in Atjeh Seletan op Sumatra, Indonesië
Way Asahan, plaats in de provincie Lampun, Indonesië